Kristopher Nava (Las Vegas, Nevada), 25 de junio de 2000) es un cantante, guitarrista y compositor estadounidense. Es de ascendencia mexicana. Es más conocido por ser el vocalista y fundador principal de la agrupación de música regional mexicana de estilo sierreño T3R Elemento.

Biografía 
Kristopher nació en Las Vegas, Nevada el 25 de junio del 2000. Sus padres son mexicanos quienes emigraron a Estados Unidos en 1990.mmm

Discografía 
Rafael Caro Quintero (En Vivo)
Los Ángeles (En Vivo)
Underground
The Green Trip
Good Vibes
Good Vibes (En Vivo)
Summer School Mixtape Vol.1
Our Wave
Our Wave (En Vivo)
Exotic Corridos
La divinidad Femenina

Referencias

Enlaces externos 
 

Cantantes femeninas de Estados Unidos